De finale van de League Cup van het seizoen 1996/97 werd gespeeld over twee wedstrijden op 6 april 1997 en 16 april 1997 in het oude Wembley Stadium en het Hillsborough Stadium, respectievelijk. Leicester City nam het op tegen Middlesbrough. Beide teams hielden elkaar in evenwicht (1-1) door een late gelijkmaker van Emile Heskey na 118 minuten. Heskey wiste zo de treffer van Fabrizio Ravanelli voor Middlesbrough uit. In de replay op 16 april 1997 won Leicester City met 1-0, opnieuw na verlenging. 

Steve Claridge bezorgde Leicester City met zijn doelpunt de League Cup, de eerste trofee voor Leicester in 33 jaar.

Finale

Wedstrijd

Replay

Zie ook
FA Cup 1996/97
Engels voetbalkampioenschap 1996/97
Football League Cup 1996/97

1997
Middlesbrough FC
League Cup
League
Sportevenement in Londen